Landesregierung Niederl steht für mehrere Regierungen der Steiermark:
 Landesregierung Niederl I
 Landesregierung Niederl II
 Landesregierung Niederl III